Mansnamnet Hans, är en ursprungligen tysk kortform av Johannes som i sin tur är en grekisk variant av det hebreiska namnet Jochanan som betyder "Herren är nådig". Äldsta belägg i Sverige, år 1356.

Medan varianterna Hampus och Hannes ökar i popularitet så avtar Hans och finns för närvarande inte bland de 250 vanligaste som tilltalsnamn. Däremot är det fortfarande vanligt som andranamn. 31 december 2006 fanns det 126 733 personer i Sverige med namnet Hans, varav 59 440 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 675 pojkar namnet, varav 12 fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag i Sverige: 29 augusti (efter Johannes Döparens förmodade dödsdag).

Personer med namnet Hans
 Kung Hans
 Hans d.ä. (1521–1580), prins av Danmark
 Prins Hans av Danmark (1518–1532)
 Hans d.y. av Sönderborg (1545–1622), prins av Danmark
 Johann av Glücksburg (1825–1911), "prins Hans", bror till Kristian IX av Danmark
 Hans von Aachen, tysk målare
 Hans Adam II av Liechtenstein (1945–), furste av Liechtenstein
 Hans Adolfsson, professor i kemi, universitetsrektor
 Hans W:son Ahlmann, geograf, glaciolog och diplomat
 Hans Alfredson, komiker, skådespelare, författare, regissör
 Hans Alsén, politiker (S), f.d. landshövding
 Hans Alsér, bordtennisspelare
 Hans Christian Andersen, dansk sagoförfattare
 Hasse Andersson, trubadur
 Hans Antonsson, brottare, OS-brons 1960
 Hasse Aro, TV-producent och programledare
 Hans Asperger, österrikisk pediatriker och docent
 Hans Backe, fotbollstränare
 Hans Baldung, tysk konstnär
 Hans Berglund, kanotist, OS-guld 1948
 Hans Bergström, svensk-amerikansk statsvetare och journalist
 Hans Bethe, tysk-amerikansk fysiker, mottagare av Nobelpriset i fysik 1967
 Hans Bettembourg, tyngdlyftare
 Hans Björkegren, författare, journalist, historiker
 Hans Blix, politiker (FP), f.d. statsråd
 Hans von Blixen-Finecke (1886–1917), militärflygare, dressyrryttare, OS-brons 1912
 Hans von Blixen-Finecke (1916–2005), svensk militär och tävlingsryttare, OS-guld i fälttävlan 1952
 Hans Blomqvist, fotbollsspelare
 Hasse Borg, fotbollsspelare
 Hans Brask, biskop
 Hans-Jörg Butt, tysk fotbollsmålvakt
 Hans von Bülow den yngre, tysk pianist och dirigent
 Hasse Börjes, tävlingsskrinnare
 Hans Cavalli-Björkman, bankman, bl.a. ordförande i Malmö FF
 Hans Dahlgren, diplomat, statsråd
 Hans Dahllöf, ishockeyspelare
 Hans Dalborg, ekonom
 Hans G. Dehmelt, tysk-amerikansk nobelpristagare i fysik 1989
 Hans Drakenberg, fäktare, bragdmedaljör
 Hans Edler, popmusiker, skivbolagsdirektör och konsertarrangör
 Hans Egede, norsk präst
 Hans Ek, dirigent
 Hans Eklund, tonsättare
 Hans Ekman, regissör, skådespelare och författare
 Hans Enoksen, grönländsk politiker
 Hans Magnus Enzensberger, tysk författare, översättare och redaktör
 Hans Ericson, fackföreningspamp
 Hans-Ola Ericsson, organist, tonsättare, professor
 Hans von Euler-Chelpin, tysk-svensk kemist, mottagare av nobelpriset i kemi 1929
 Hans Eysenck, brittisk psykolog
 Hans Fagius, organist
 Hans Fallada, tysk författare
 Hans Fischer, tysk kemist, mottagare av Nobelpriset i kemi 1930
 Hans Forssell, historiker, liberal politiker, ämbetsman, ledamot av Svenska Akademien
 Hans Göran Franck, jurist, politiker (S)
 Hans Frank, tysk jurist och nazistisk politiker
 Hans Fritzsche, tysk nazistisk ämbetsman
 Hans "Hatte" Furuhagen, TV-producent, komiker, skådespelare och antikvetare
 Hans Dietrich Genscher, tysk politiker (FDP), f.d. utrikesminister
 Hans Gillhaus, nederländsk fotbollsspelare
 Hans Granqvist, journalist, utrikeskorrespondent, författare och översättare
 Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, tysk författare
 Hans Gustafsson (1912-1981), politiker (S), f.d. statsråd, f.d. landshövding
 Hans Gustafsson (1923-1998), politiker (S), f.d. statsråd
 Hans Hagnell, politiker (S), landshövding i Gävleborgs län
 Hans Leo Hassler, tysk tonsättare
 Hans Herbjørnsrud, norsk författare
 Hans Börje Hammar, teolog
 H.C. Hansen, eg. Hans Christian Hansen, dansk politiker (s), statsminister 1955-1960
 Hans Hederberg, journalist, TV-producent
 Hans Hedtoft, dansk politiker (s), statsminister 1947-1950 och 1953-1955
 Hans Hildebrand, arkeolog, ledamot av Svenska Akademien
 Hans Holbein den yngre, tysk målare
 Hans Holbein den äldre, tysk målare och tecknare
 Hans Holewa, kompositör
 Hans Hollein, österrikisk arkitekt
 Hans Holmér, länspolismästare
 Hans Olov Holmström, f.d. ärkebiskop
 Hans-Hermann Hoppe, tysk-amerikans nationalekonom och anarkokapitalistisk filosof
 Hans Håkansson , f.d MFF-spelare (gjort flest mål i MFF:s historia)
 Hans "Honta" Höglund, friidrottare
 Hans Jacobson, modern femkapare och fäktare, OS-guld 1976
 Hans Jagenburg, friidrottare
 Hans Jax, tecknare, illustratör och ishockeyspelare
 Hasse Jeppson, fotbollsspelare
 J. Hans D. Jensen, tysk fysiker, mottagare av Nobelpriset i fysik 1963

 Hans Elis Johansson, bandyspelare
 Hans-Olof Johansson, friidrottare
 Hans Jonas, tysk filosof
 Hans Josefsson, operasångare
 Hans Järta, ämbetsman, skriftställare, landshövding, ledamot av Svenska Akademien
 Hans Karlsson, politiker (S), arbetslivsminister 2002–2006
 Hans Kelsen, österrikisk jurist och rättsfilosof
 Hans Klinga, skådespelare
 Hans Knappertsbusch, tysk dirigent
 Hans Krebs, tysk-brittisk biokemist, nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1953
 Hans Krebs (general), tysk nazistisk militär
 Hans Krondahl, formgivare
 Hans Krumlinde, friidrottare
 Hans Küng, schweizisk romersk-katolsk präst och teolog
 Hans Lagerkvist, regissör
 Hans Lagerqvist, friidrottare

 Hans Jørgen Lembourn, dansk journalist och politiker
 Hans Leygraf, pianist och pianopedagog
 Hans Liljekvist, friidrottare
 Hans "Virus" Lindberg, ishockeyspelare och ledare
 Hans Lindgren, skådespelare
 Hans Lippershey, nederländsk linstillverkare, anses vara teleskopets uppfinnare
 Hans Christian Lumbye, dansk kompositör
 Hans Lundgren, dirigent
 Hans Luther, tysk jurist och politiker, rikskansler 1925–1926
 Hans Löwbeer, jurist och ämbetsman
 Hans Magnus Melin, präst, teolog, ledamot av Svenska Akademien
 Hans Memling, flamländsk renässansmålare
 Hans "Tjalle" Mild, fotbolls- och ishockeyspelare
 Hans Joachim Morgenthau, tysk-amerikansk statsvetare
 Hans Joachim Moser, tysk musikhistoriker
 Hans Georg Mörner (1623–1685), friherre och generallöjtnant 
 Hans Nestius, journalist och författare
 Hans Norberg, friidrottare
 Hans Norsbo, grafiker, tecknare och målare
 Hans Nüsslein, tysk tennisspelare
 Hans Olsson (1937–2021), tennisspelare och tränare
 Hans Olsson, alpin skidåkare
 Hans Osara (cirka 1560–1601), finsk löjtnant i klubbekriget
 Hans Polster, skådespelare
 Hans Richter (1888–1976), tysk avantgardefilmare och målare
 Hans Richter (1843–1916), österrikisk-ungersk dirigent
 Hans Werner Richter, tysk författare
 Hans von Rosen, greve, författare, ekonom, dressyrryttare, OS-brons 1920
 Hans Rosenfeldt, manusförfattare, skådespelare, programledare
 Hans Rosling, professor i internationell hälsa
 Hans Råstam, teaterchef, teaterregissör och skådespelare
 Hans Sachs, tysk mästersångare
 Hans Scheike (1924–2019), grafolog
 Hans Schmidt, tysk nazist
 Hans Schäfer, tysk fotbollsspelare
 Hans von Seeckt, tysk militär
 Hans Selander, fotbollsspelare
 Hans Selye, österrikisk-ungersk-kanadensisk läkare
 Hans Simonsson, tennisspelare
 Hans Sloane, brittisk läkare
 Hans Spemann, tysk zoolog, mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1935
 Hans Stark, f.d. svensk justitiekansler 1987–1992
 Hans Stiglund, biskop
 Hans Stormoen, norsk skådespelare, regissör och översättare
 Hans Strååt, skådespelare
 Hans M. Sutermeister, schweizisk författare och läkare
 Hans Svedberg, ishockeyspelare
 Hans Talhoffer (cirka 1420–1490), tysk fäktmästare
 Hasse Tellemar, programledare i TV och radio, musiker
 Hasse Thomsén, pugilist, OS-brons 1972
 Hans Tilkowski, västtysk landslagsmålvakt i fotboll
 Hans Tvilling, ishockeyspelare
 Hans Werthén, företagsledare
 Hans Wetterström, kanotist, OS-guld 1948, OS-silver 1952
 Hans Villius, historiker, författare och TV-personlighet
 Hans Olof (Putte) Wickman, klarinettist
 Hans Wihlborg, sångpedagog, sångare (tenor) och musikadministratör
 Hans Wilhelmsson, professor i elektromagnetisk fältteori
 Hans Wilhelmsson, skridskoåkare, bilförsäljare, försäkringsman och bankdirektör
 Hans Woellke, tysk friidrottare
 Hans-Jochen Vogel, tysk politiker (SPD)
 Hans L. Zetterberg, journalist, sociolog
 Hasse Zetterström, författare, kåsör och tidningsutgivare
 Hans Zimmer, tysk filmmusikkompositör
 Hans Åkesson, flera personer
 Hans "Stöveln" Öberg, sportutövare (ishockey, bandy, fotboll och handboll)
 Hans Ölvebro, jurist
 Hans Christian Ørsted (1777–1851), dansk fysiker och kemist

Fiktiva karaktärer med namnet Hans
 Hans från Hans och Greta
 Hans Epp, huvudperson i Frukthandlarens fyra årstider, spelad av Hans Hirschmüller
 Hans Gruber, antagonist i Die Hard, spelad av Alan Rickman
 Hans Landa, antagonist i Inglourious Basterds, spelad av Christoph Waltz

Se även
 Hans, fransk kommun i departementet Marne.
Hans ö (Hans Island), Ö mellan Grönland och Kanada. 
 Hans och Greta. Klassisk barnsaga av bröderna Grimm.
Mansnamn